

Pessoas
Edward Charles Pickering
F. B. Pickering
William Hayward Pickering
William Henry Pickering

Localidades

Pickering (Ontário)

Pickering (Missouri)

Pickering (North Yorkshire)

Outros
Pickering (cratera)

Desambiguação